Gmina Logan (hrabstwo Calhoun)
 Gmina Logan (hrabstwo Clay, Iowa)